Brucebo kan syfta på:

 Brucebo (konstnärshem) – ett konstnärhem från sekelskiftet 1900 i Väskinde socken på Gotland
 Brucebo (naturreservat) – ett naturreservat främst i Visby samt delvis i Väskinde socken i Gotlands kommun
 Brucebo (fornborg) – en fornborg i Väskinde socken på Gotland